Ла Капиљита има више значења:

 Ла Капиљита (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Капиљита (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Капиљита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Капиљита (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику